Медвежье ушко, Медвежьи ушки — народное название Толокнянки обыкновенной, кустарника семейства Вересковых.
 Медвежье Ушко — село в Винницком районе Винницкой области Украины.